Japão — em inglês: Japan, país do Extremo Oriente
Japan (banda) — britânica do final dos anos 70
Japan (mangá) — de 1992 escrito por Buronson e ilustrado por Kentaro Miura

Empresas 
Japan Airlines
Japan Railways

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos